Иван Данилович Черов (20 июля 1938 — 6 декабря 2017) — советский и российский партийный и государственный деятель.

Биография 
Родился 20 июля 1938 года в Мугурдахском наслеге Абыйского района Якутской АССР.

Трудовую деятельность начал после окончания школы в 1957 году — работал мотористом районного киностационара в Абыйском районе. В 1961 году с отличием окон­чил Якутский электротехникум связи, а в 1972 году — Якутский государственный университет (ныне Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова) по специальности «преподаватель истории». Позже обучался в Академии общественных наук при ЦК КПСС.

В 1961—1962 годах работал заместителем начальника конторы связи. Затем в 1962—1972 годах находился на партийной работе: второй и первый секретарь Абыйского райкома ВЛКСМ; заведующий отделом, первый секретарь Якутского горкома ВЛКСМ.

В 1972—1980 годах — заместитель, первый заместитель, председатель исполкома Якутского городского Совета народных депутатов; в 1980—1983 годах — первый секретарь Булунского райкома КПСС. В 1983—1986 годах — министр культуры Якутской АССР, в 1986—1988 годах снова на партийной работе — заведующий отделом лёгкой промышленности и товаров народного потребления Якутского обкома КПСС.

С января 1992 года И. Я. Черов возглавлял Министерство транспорта и связи Pеспублики Саха (Якутия). В апреле 1994 года Указом Президента PC (Я) был назначен генеральным директором Дирекции экономической зоны развития «Лена». С 2003 года — советник мэра города Якутска.

После того, как оставил государственную службу, работал директором предприятия «Черов и К».

Занимался общественной деятельностью — избирался депутатом Верховного Совета Якутской АССР IX, X и XI созывов, а также Государ­ственного Собрания (Ил Тумэн), где был заместителем председателя Палаты республики.

Умер 6 декабря 2017 года в Якутске.

Заслуги 
 Награждён двумя орденами «Знак Почёта» (1971, 1975), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999) и медалями.
 Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия).
 Почётный гражданин Абыйского улуса, города Якутска и Республики Саха (Якутия) (2013).

Примечания

Ссылки 
 75 лет Ивану Даниловичу ЧЕРОВУ
 Якутяне проводили в последний путь видного государственного и общественного деятеля республики Ивана Черова

Выпускники Якутского государственного университета
Первые секретари районных комитетов КПСС
Министры Якутской АССР
Почётные граждане Абыйского улуса
Председатели Якутского горисполкома
Депутаты Верховного Совета Якутской АССР
Депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
Члены городских комитетов ВЛКСМ
Первые секретари районных комитетов ВЛКСМ